La structure, généralement d'un système, est la façon dont ses éléments constitutifs sont reliés ou interagissent entre eux. Un phénomène est dit structurel  s'il est dû à la structure du système. Par exemple le chômage structurel d'une idéologie économique.

Sciences et techniques

Architecture et construction 
 Une structure ou ossature est un système permettant le transfert des différentes forces appliquées au bâtiment jusqu'au sol où elles s'équilibrent. Elle permet d'assurer à la construction son indéformabilité, donc sa solidité et sa stabilité.
 En construction et en mécanique, un assemblage d'éléments structuraux, c'est-à-dire porteurs, qui assure l'intégrité d'une construction et le maintien des éléments non structuraux (équipements, garnissage).
 Un élément est dit structural s'il a pour fonction de participer au drainage des charges mécaniques apportées par les éléments supportés.

Biologie 
 La structure peut se définir en termes d'information  et de complexité.
 En biochimie, la structure des protéines.

Chimie et minéralogie 
 Une structure cristalline...

Informatique 
 Une structure de données est une structure logique destinée à contenir des données.

Mathématiques 
 Une structure est une théorie reposant sur le produit cartésien de deux ensembles non nécessairement distincts, à commencer par la structure algébrique qui est un ensemble muni de loi de composition.
 En logique, le terme de structure est une notion proche de celle de modèle.

Sciences de la Terre 
 En pédologie, la structure décrit la façon dont les particules constitutive du sol s'organisent.
 En pétrographie, la structure d'une roche décrit la façon dont les minéraux sont arrangés entre eux.

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 En psychanalyse, pour Lacan la structure a un sens bien particulier inspiré du structuralisme qui diffère sensiblement de celui d'autres auteurs comme Jean Bergeret notamment; dans tous les cas c'est un concept descripteur du fonctionnement  du psychisme inspiré des écrits de Sigmund Freud.
 En psychopathologie et en psychiatrie le concept de structure en psychopathologie définit des modèles d'organisation psychique.

Sociologie 
 Une structure sociale décrit l'organisation des sociétés.
 En sociolinguistique, le structuralisme est un courant des sciences humaines et appréhende la réalité sociale comme un ensemble formel de relations structurelles.

Culture et société

Alimentation 
 En œnologie, la structure d'un vin est son aptitude, en bouche, à solliciter harmonieusement l'ensemble des récepteurs sensoriels.

Entreprises 
 La structure d'une entreprise est l'agencement rationnel de tous les éléments essentiels pour que l'entreprise fonctionne avec efficacité.
 En management, la structure organisationnelle ou structure d'une entreprise est la façon dont elle découpée.

Musique 
 Une structure est l'agencement formel, l'organisation et l'exploitation, de différentes cellules musicales.
 Structures pour deux pianos, livre I est une œuvre de Pierre Boulez.

Presse 
 Structure était une revue littéraire (Paris).
 Structure est une revue de biochimie spécialisée en biologie structurale, en particulier la structure des protéines.

Notes et références

Articles connexes 
 Infrastructure
 Superstructure
 Structuralisme